Sainghin kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Sainghin-en-Weppes, departementet Nord i regionen Hauts-de-France, 
 Sainghin-en-Mélantois, departementet Nord i regionen Hauts-de-France,